

Kipstraat (Brugge)

Kipstraat (Hummelo)
Kipstraat (Kerkrade)
Kipstraat (Ossenisse)
Kipstraat (Rotterdam)